Späni ist der Familienname folgender Personen:

 Marc Späni (* 1972), Schweizer Schriftsteller
 Paul Späni (1929–1993), Schweizer Sänger (Tenor) und Gesangspädagoge
 Regula Späni (* 1965), Schweizer Schwimmerin, Sportjournalistin und Moderatorin